Voll ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Voll (1881–1965), deutscher Architekt, Stadtplaner und Designer
 Ben Voll (* 2000), deutscher Fußballtorwart
 Charlotte Voll (* 1999), deutsche Fußballtorhüterin
 Christoph Voll (1897–1939), deutscher Bildhauer und Graphiker
 Hertha Vogel-Voll (1898–1975), deutsche Theater- und Buchautorin
 John O. Voll (* 1936), US-amerikanischer Hochschullehrer
 Karl Voll (1867–1917), deutscher Kunsthistoriker
 Otto Voll (1884–1958), deutsch(?)-brasilianischer Botaniker
 Reinhold Voll (1909–1989), deutscher Arzt
 Stefan Voll (* 1961), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer

Voll steht für:

 Karosseriefabrik Voll KG, ein deutsches Karosseriebauunternehmen

voll als Adjektiv beschreibt
 in der Mathematik einen speziellen Funktor, siehe Treuer Funktor

VoLL (Value of Lost Load) bezeichnet
 in der Energiewirtschaft eine Kennzahl, die angibt, welche volkswirtschaftlichen Kosten bei Ausfall von einer Kilowattstunde Strom entstehen.

Siehe auch:
 Vol
 Foll
 Volle
 Vollständigkeit